Helmand kan syfta på:

Helmandfloden – en flod i Afghanistan
Helmand (provins) – en av de 34 provinserna i Afghanistan